wyrażenie (informatyka)
 wyrażenie (logika)
 wyrażenie algebraiczne 
 wyrażenie arytmetyczne

Zobacz też 
 fraza językowa
 kolokacja
 związek frazeologiczny
 zwrot
 paremia
 konstrukcja językowa